Il singolare del torneo di tennis Hilversum Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martin Verkerk che ha battuto in finale John van Lottum 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Martin Verkerk (Campione)
 John van Lottum (finale)
 Richard Gasquet (primo turno)
 Stefano Galvani (primo turno)

 Todd Larkham (secondo turno)
 Julien Varlet (primo turno)
 Mariano Delfino (primo turno)
 Paul Baccanello (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hilversum Challenger 2003